Monument Old Hickory (Banholt)
 Monument Old Hickory (Maastricht)
 Monument Old Hickory (Sint Geertruid)